Ел Гварумбо има више значења:

 Ел Гварумбо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гварумбо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гварумбо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гварумбо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гварумбо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику